

Lieux 
 Le palais du Pardo, une résidence du roi d'Espagne, proche de Madrid ;
 le mont du Pardo, une forêt et espace protégé incluse dans la ville de Madrid ;
 Rio Pardo, une municipalité brésilienne du Rio Grande do Sul.

Patronyme 

 Bernard Pardo (né en 1960), footballeur français
 Daniela Pardo (née en 1988), footballeuse chilienne
 Don Pardo (1918-2014), acteur américain
 Emilia Pardo Bazán (1851-1921), écrivain espagnol
 Frédéric Pardo (1944-2005) peintre français
 Gennaro Pardo (1865-1927), peintre italien
 Jorge Pardo (né en 1955) flûtiste et saxophoniste espagnol
 J. D. Pardo Jorge Daniel Pardo (1980-), acteur américain
 José Pardo y Barreda (1864-1947), homme politique péruvien
 Joseph Pardo (1917-1990), éditeur d'art français et traducteur
 
Judith Pardo (née en 1982), biologiste et paléontologue chilienne.
 Laurent Pardo (né en 1958), joueur français de rugby à XV
 Manuel Pardo (1834-1878), homme politique péruvien
 María Beatriz Aniceto Pardo (1965-), personnalité politique et leader indigène colombienne
 Pável Pardo (né en 1976), footballeur mexicain
 Rubén Pardo (1992-), footballeur espagnol
 Pero Pardo de Cela (1425-1483), noble galicien
 Sebastián Pardo (1982), footballeur chilien
 Soli Pardo (né en 1955), homme politique suisse
 Tamir Pardo (1953-), israélien, directeur du Mossad de 2011 à 2015

Voir aussi 
 Convention de Pardo signée en 1739
 Le Pacte du Pardo signé en 1885
 
 Pardos, une commune d'Espagne de la province de Guadalajara
 Pardo, désigne au Brésil l'un des cinq groupes ethniques officiellement recensés

Homonymie de toponyme
Patronyme hispanique
Patronyme séfarade